Джордж Эдгар Абекассис, DFC (; , , Суррей — , , Бэкингемшир) — английский автогонщик, сооснователь команды Формулы-1 HWM.

Биография

Довоенная карьера 
Джордж Абекассис родился в пригороде Лондона Чертси, недалеко от знаменитого британского трека «Бруклендс», так что гонки быстро привлекли его внимание. В 1935 в возрасте 22 лет он начал гоняться — сначала на модифицированном Austin 7, а затем на Alta и ERA. Именно эти выступления в английских клубных гонках в сезонах 1938 и 1939 годов и принесли ему известность. В особенности он привлёк общественное внимание, выиграв в 1939 дождевую гонку Imperial Trophy проводимую по свободной формуле (Formula-Libre) на трассе Кристал Пэлас. Опередил он при этом Принца Биру, управлявшего личным автомобилем марки ERA, носившем собственное имя Romulus. Как писал журнал Motor Sport, «то был единственный случай, когда Romulus уступил автомобилю с полуторалитровым двигателем на британских островах.»

Кроме того, Абекассису удалось установить несколько рекордов. Одно время ему принадлежал рекорд круга автодрома «Бруклендс», равный 116,85 км/ч. (конфигурация «кольцо Кэмпбелла»), а 3 июля 1938 года на 1,5-литровой Alta с нагнетателем он установил рекорд гонки по подъёму на холм Prescott Hill Climb, завершив дистанцию за 47,85 секунд.

С началом Второй мировой войны он вступил в королевские ВВС Великобритании, где стал опытным пилотом, а также участвовал на самолёте Westland Lysander в секретных операциях подразделения «Moon Squadrons», занимавшегося переброской секретных агентов во Францию и обратно. В ходе военной службы был награждён крестом «За выдающиеся лётные заслуги».

Послевоенные выступления 

После войны Абекассис продолжил выступления, сначала на том же автомобиле что и ранее, а затем и на другой технике. В июне 1946 он выиграл гонку на аэродроме Gransden Lodge за рулём 3,3-литрового Bugatti, а в 1947 финишировал третьим за рулём ERA на Зимнем Гран-при Швеции, которое проходило на замёрзшем озере в Валлентуне. В 1948 он финишировал вторым позади Боба Джерарда в Jersey International Road Race. В дальнейшем он решил заняться автомобильным бизнесом, для чего вместе с Джоном Хитом основал компанию Hersham and Walton Motors Ltd. Партнёры занялись продажей и ремонтом автомобилей в городке Уэлтон-на-Темзе. Продолжая довоенное сотрудничество с маркой Alta, Абекассис и HWM участвовали в разработке автомобиля Alta GP, соответствующего недавно опубликованному регламенту Формулы-1. После провала этого предприятия Абекассис и Хит решили сконструировать собственные автомобили под маркой HWM, но двигатели использовать те же — Alta.

Первоначально планировалось участвовать в гонках Формулы-2, но в  чемпионат мира Формулы-1 стал проводиться по регламенту Ф-2 и автомобили HWM стали пригодны для участия в Гран-при. В лучшие дни за HWM выступали такие будущие звёзды как Стирлинг Мосс и Питер Коллинз. Бельгиец Джонни Клэз заработал для них первую победу на внезачётном Гран-при Освобождённых в Шиме, а Лэнс Маклин выиграл в гонке International Trophy на трассе Сильверстоун в 1952. После возвращения регламента Формулы-1 в  выступления машин HWM практически прекратились — лишь по одному разу появились Маклин на обычной версии авто (сход на Гран-при Франции) и Уайтэуэй на расточенной до 2,5 литров (не прошёл квалификацию в Монако-55).

Именно на одной из своих HWM Абекассис принял участие в двух Гран-при Швейцарии Чемпионата мира Формулы-1 на трассе Бремгартен (в 1951 и 1952), но оба раза не добрался до финиша. В гонках спорткаров результаты были лучше: за рулём заводской Aston Martin DB2 вместе с Маклином он выиграл «24 часа Ле-Мана» в классе машин с 3-литровым двигателем в 1950 году. Кроме того, в паре с Парнеллом он финишировал вторым в гонке «12 часов Себринга» в 1953. В 1953 году Абекассис построил спорткар HWM для собственного использования, оборудованный рядным шестицилиндровым двигателем Jaguar, на котором успешно принимал участие в британских гонках вплоть до 1956 года.

Конец карьере Джорджа положила гибель Джона Хита в 1956 на гонке «Милле Милья». Он решил оставить гонки и сосредоточиться на управлении компанией, женился на Анжеле, дочери президента Aston Martin сэра Дэвида Брауна, чем ещё укрепил свои связи в автомобильной промышленности, и до конца жизни занимался торговлей автомобилями. Умер в 1991 году в возрасте 78 лет.

В сентябре 2010 сын Джорджа Дэвид Абекассис опубликовал биографию отца под названием «Страсть скорости» («A Passion for Speed»). Внук гонщика, Джонатан Абекассис, участвует в гонках старинных автомобилей, в частности, в чемпионате гоночного клуба спорткаров 50-х (, или сокращённо FISCAR) за рулём Austin Healey 100/4.

Результаты выступлений

Чемпионат мира среди гонщиков (Формула-1) 

|-
!
! HW Motors Ltd
! HWM (51)
! Alta 2,0 L4
! 

|-
!
! HW Motors Ltd
! HWM (52)
! Alta 2,0 L4
! 

|}

Некоторые другие гонки

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Швейцария’51: Джордж Абекассис 

Автогонщики Великобритании
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на HWM
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Британские лётчики Второй мировой войны